Nocte (2007-2016) fue una asociación española de escritores de terror, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo era la promoción de la literatura de terror escrita en castellano por autores españoles.

Objetivos 
Nocte trató de ofrecer un marco de encuentro para los escritores que cultivasen el género de horror, la fantasía oscura o, como lo denominaba hábilmente Harlan Ellison, la ficción de lo macabro. Entre sus actividades estaba el apoyo y la ayuda a los escritores de horror para que sus obras alcanzasen un público lo más amplio posible, la presencia en medios de comunicación y convenciones del género y la edición de antologías de relatos escritos por sus miembros.

La asociación trató también de servir de puente para organizar talleres y encuentros de escritores centrados en el género de horror, fomentar el intercambio creativo entre sus miembros y descubrir y potenciar nuevos valores en la literatura de horror.

Actividades 

Nocte organizó talleres y encuentros de escritores centrados en el género de horror, con el fin de fomentar el intercambio creativo entre sus miembros y descubrir y potenciar nuevos valores en la literatura de horror.

Entre sus actividades estaban el apoyo y la ayuda a los escritores de terror para que sus obras alcanzasen un público lo más amplio posible, la organización y entrega del Premio Nocte, la presencia en medios de comunicación y convenciones del género, y la promoción de antologías de relatos escritos por sus miembros (entre las que destacan volúmenes como Los nuevos Mitos de Cthulhu o Las mil caras de Nyarlathotep, inspiradas en el universo de H.P. Lovecraft). La última de ellas, Ritos de Dunwich, vio la luz cuando Nocte ya había desaparecido como entidad. 

Nocte participaba activamente en HispaCon, la Convención Nacional de Fantasía y Ciencia Ficción que organiza la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (AEFCFT). Asimismo, organizó junto a la asociación oscense Oscafriki las jornadas de literatura fantástica y de terror Liter Imaginarius.

Miembros 

La asociación estuvo integrada por más de cincuenta autores, reconocidos y noveles, que cultivaban la narrativa de terror y publicaban profesionalmente. Contaba entre sus socios de honor con escritores como Elia Barceló, Care Santos, Pilar Pedraza, Fernando Iwasaki y José Carlos Somoza.

Fueron socios numerarios los escritores Alfredo Álamo, Óscar Bribián, Emilio Bueso, Juan José Castillo, Víctor Conde, Juan Díaz Olmedo, Pedro Escudero Zumel, Alberto García-Teresa, Juan de Dios Garduño Cuenca, David Jasso, Juan Ángel Laguna Edroso, Pedro L. López, Miguel Ángel López Muñoz, Roberto Malo, Sergio Mars, Javier Márquez Sánchez, Ismael Martínez Biurrun, Fermín Moreno González, Daniel Pérez Navarro, Roque Pérez Prados, Miguel Puente, Julián Sánchez Caramazana, Rubén Serrano Calvo, José María Tamparillas, Ignacio Cid Hermoso, Darío Vilas Couselo, Javier Quevedo Puchal y otros.

Disolución de Nocte 
El 27 de enero de 2016 Nocte sometió a votación un cambio de directiva, con Darío Vilas al frente, a través de un proceso democrático protagonizado por sus propios miembros. Pero el proceso de cambio no se llegó a formalizar en ningún momento y, al poco tiempo, la asociación se disolvió.

Referencias

Enlaces externos 
 Web de Nocte

Asociaciones culturales de España
Asociaciones gremiales
Sociedades literarias